Francja:
 Riche – gmina w regionie Lotaryngia
 La Riche – gmina w Regionie Centralnym

Zobacz też:
 Rieche